Il singolare del Croatia Open Umag 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Fabio Fognini.

Fernando Verdasco ha battuto in finale 3–6, 6–4, 7–6(4), contro Igor' Andreev.

Teste di serie
Le 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Fernando Verdasco (campione)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Carlos Moyá (quarti)
  Igor' Andreev (finale)

  Ivan Ljubičić (secondo turno, ritirato per infortunio)
  Guillermo Cañas (quarti)
  Fabio Fognini (semifinali)
  Marcos Daniel (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2008
ATP Tour 2008